Municipio de Battle puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Battle (condado de Ida, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ida.
 Municipio de Battle (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.